Forme – frazione del comune italiano di Massa d'Albe
Forme – frazione del comune sloveno di Škofja Loka

Pagine correlate
Forma

Altri progetti